Massenbewegung steht für:
 Massenbewegung (Soziologie), eine besondere Form einer sozialen Bewegung; siehe Masse (Soziologie)
 Massenbewegung (Geologie), eine starke Lageveränderung an der Erdoberfläche

Siehe auch